Nubiërs (volk), het huidige volk in Zuid-Egypte en Noord-Soedan (vanaf het begin van de christelijke jaartelling)
 de verzamelnaam voor alle volkeren die tijdens de geschiedenis in Nubië geleefd hebben, zoals:
 het volk van Kerma (vanaf 2500 tot 15e eeuw v.Chr.)
 de Koesjieten, dwz. het volk van Koesj (oudheid) (11e eeuw v.Chr. tot 4e eeuw n.Chr.)
 meerdere andere volkeren, zoals de Medjay, die tijdens de oudheid in Nubië woonden
 andere volkeren met nubische talen, zoals:
 de Berg-Nubiërs in het Noeba-gebergte, Kordofan
 de Midob in Kordofan